Monograma puede referirse a:
 Monograma, símbolo o motivo compuesto generalmente por cifras o letras entrelazadas con el que se abrevia un nombre o significado.
 Monograma de Cristo o Crismón, representación del cristograma (Cristo), frecuente en artes aplicadas o arquitectura cristiana.
 Monograma Real, el personal del soberano del Reino Unido.
 Mayor Francis Monograma, personaje de la serie de televisión de dibujos animados Phineas y Ferb.
 Monogram models, fabricante de modelos a escala de Estados Unidos, fundado en 1945.
 Monogram Pictures, estudio de Hollywood fundado en 1931.